obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego – technika tomograficzna stosowana w medycynie
 spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego – technika analityczna stosowana w chemii, fizyce i biologii